Parasitorhabditus är ett släkte av rundmaskar. Parasitorhabditus ingår i familjen Rhabditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Parasitorhabditus